Meridian Cup 2005 — 5 edycja turnieju organizowanego co 2 lata. Gospodarzem była Turcja, a tytułu broniła Hiszpania.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela końcowa

Składy

Kamerun

Egipt

Francja

Nigeria

Portugalia

Sierra Leone

Hiszpania

Turcja  

2005 w piłce nożnej
Meridian Cup
2005 w Turcji